Грине́вич (, , ) — белорусская, польская, украинская  и русская фамилия; образована от имени Гринь ← Григорий.

Известные носители 
 Гриневичи — русские и польские дворянские роды.
 Гриневич, Андрей Владимирович (1891—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Гриневич, Антон Антонович (1877—1937) — белорусский общественно-политический деятель, фольклорист, композитор, издатель, педагог.
 Гриневич, Виктор Петрович (наст. имя и фамилия — Михаил Григорьевич Коган; 1874—1942) — российский политический и общественный деятель.
 Гриневич, Нина Евгеньевна (ум. 1942) — вторая официальная супруга М. Н. Тухачевского. По одной из версий, жена или родная сестра предыдущего.
 Гриневич, Войцех (род. 1946) — польский скульптор.
 Гриневич, Гарри Анатольевич (1936—2003) — советский артист эстрады, конферансье.
 Гриневич, Геннадий Станиславович (род. 1938) — российский геолог, дешифровщик древних памятников письменности, автор историко-лингвистических идей, не признанных научным сообществом.
 Гриневич, Евгений Александрович (род. 1967) — российский художник и писатель.
 Гриневич, Евгений Олегович (род. 1985) — российский художник-концептуалист и декоратор.
 Гриневич, Константин Эдуардович (1891—1970) — советский историк и археолог.
 Гриневич, Лилия Михайловна (род. 1965) — украинский политик.
 Гриневич, Роман Владимирович (род. 1971) — украинский гребец.
  
 Гриневич, Феодосий Борисович (1922—2015) — советский учёный в области электрических измерений, доктор технических наук, профессор, академик НАН Украины.
 Гриневич, Эдуард Михайлович (1985—2014) — украинский общественный активист, член партии ВО «Свобода», Герой Украины.

Примечания